Kiowa-Apache (taal)
 Kiowa-Apache (volk)